Le terme Ediacara peut désigner :
 Les collines Ediacara, une chaîne de petites collines en Australie-Méridionale.
 L'Édiacarien, la troisième et dernière période du Néoprotérozoïque.
 La faune de l'Édiacarien, constituée de la seconde vague connue d'animaux de taille visible qui date de l'Édiacarien (la première vague, restée sans lendemain, étant le Groupe fossile de Franceville qui date de l'Orosirien).